

Pessoas
Ewelina Hańska - uma fidalga (szlachta) polonesa

Localidades

Hanska (Minnesota) - uma cidade localizada no estado americano de Minnesota

Desambiguação